Gentle on My Mind () — музыкальный альбом Джона Хартфорда, вышедший в 1966 году на лейбле RCA Records .

Об альбоме 
Gentle on My Mind получил своё название по одноимённой песне альбома — «Gentle on My Mind». Диск записан на студии Nashville Sound лейбла RCA Victor в Нашвилле, Теннесси.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Gentle On My Mind на discogs.com

Альбомы 1968 года
Альбомы Джона Хартфорда
Альбомы RCA Records